Список найдовших печер світу. Основано на переліку Боба Гульдена. До списку включено печери протяжністю понад 100 км. Оскільки дослідження печер тривають, список постійно змінюється.

Найдовші печери світу

Див. також 
 Список найглибших печер

Примітки 

Списки печер
Списки:Географія